O nome Florence foi usado para dar nome a dez ciclones tropicais no Oceano Atlântico e cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste.

Oceano Atlântico
 Furacão Florence (1953) - destruiu centenas de casas na Flórida. Não houve mortos.
 Furacão Florence (1954) - matou cinco e causou $1,5 milhões de dólares no México. É incerto se Florence atingiu a força de furacão.
 Tempestade tropical Florence (1960) - tempestade pouco definida que causou danos leves na Flórida.
 Tempestade tropical Florence (1964) - tempestade tropical que se formou a oeste de Açores e seguiu para o norte, sem ameaçar a costa.
 Furacão Florence (1988) - formou-se no Golfo do México e passou sobre Nova Orleans e o Lago Pontchartrain. O furacão causou $3 milhões de dólares em danos e uma morte.
 Furacão Florence (1994) - formou-se como uma depressão subtropical e tornou-se um furacão. Foi absorvido por uma frente fria sem ameaçar a costa.
 Furacão Florence (2000) - formou-se perto de Bermudas, mas não ameaçou a costa.
 Furacão Florence (2006) - formou-se como uma incomum depressão tropical pelo seu tamanho, tornou-se um furacão, atingiu Bermudas e Terra Nova, causando danos leves.
 Tempestade Tropical Florence (2012) - formada perto de Cabo Verde dissipou-se ao leste das Pequenas Antilhas.
 Furacão Florence - furacão de Categoria 4 que matou 57 pessoas e causou danos extensos nas Carolinas.

Oceano Pacífico

 Furacão Florence (1963) - formou-se no Pacífico nordeste. Sem danos.
 Tempestade tropical Florence (1965) - formou-se No Pacífico nordeste. Sem danos.
 Tempestade tropical Florence (1969) - formou-se no Pacífico nordeste. Sem danos.
 Furacão Florence (1973) - formou-se próximo à costa pacifica do México. Sem danos.
 Furacão Florence (1977) - formou-se no Pacífico nordeste. Sem danos.

Desambiguação
Desambiguações de ciências